

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Zagórnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka 
 Zagórnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów

Zobacz też 
 Zagórna